Sezon 1933/1934 był pierwszym sezonem Gauligi Ostpreußen, wchodzącej w skład Gauligi, stanowiącej pierwszy poziom rozgrywek w Rzeszy Niemieckiej. Mistrz ligi – Preußen Danzig zakwalifikował się do mistrzostw Niemiec, z których odpadł po fazie grupowej.

Grupa I

Grupa II

Finał

Preußen Danzig w mistrzostwach Niemiec 

Preußen zajął ostatnie 4. miejsce w tabeli i odpadł z mistrzostw.

Bibliografia
Archiwum niemieckiej piłki nożnej 

Gauliga
Gauliga Ostpreußen
1933 w piłce nożnej
1934 w piłce nożnej